Bindi the Jungle Girl
 Bindi - maquiagem indiana

Pessoas 
 Bindi Irwin
 Umberto Bindi

Desambiguação